Сильвия Попович:
 Попович, Сильвия (1933—1993) — румынская актриса.
 Попович, Сильвия (род. 1986) — сербская волейболистка.